Бабинська сільська рада — адміністративно-територіальна одиниця в Україні та Росії.

Бабинська сільська рада — Вінницька область, Іллінецький район
 Бабинська сільська рада — Івано-Франківська область, Косівський район
 Бабинська сільська рада — Львівська область, Самбірський район
 Бабинська сільська рада — Рівненська область, Гощанський район
 Бабинська сільська рада — Хмельницька область, Старосинявський район
 Бабинська сільська рада — Чернівецька область, Заставнівський район
 Бабинська сільська рада — Чернівецька область, Кельменецький район

Бабинська сільська рада — колишня адміністративна одиниця у складі Зав'яловського району, Удмуртія